L'Istres Ouest Provence Volley-Ball, section du club omnisports Istres Sports, est un club féminin de volley-ball français évoluant au premier niveau national (Ligue AF).

Historique 

En finissant  Championnat de France lors de la saison 2007-2008, l'équipe se qualifie pour la première fois de son histoire pour une coupe d'Europe, la CEV Challenge Cup.

Après une victoire au premier tour contre un club de République tchèque, le VKKP Brno, puis au second tour contre un club de Slovaquie, le Doprastav Bratislava, l'équipe rencontra en  de finale un autre club français, le Cannet Rocheville.

Palmarès 
Néant.

Effectifs

Saison 2013-2014

Saisons précédentes 

Entraîneur :  Frédéric Guérin ; entraîneur-adjoint : Félix AndréEntraîneur :  Frédéric Guérin ; entraîneur-adjoint : Entraîneur :  Frédéric Guérin ; entraîneur-adjoint : Entraîneur :  Frédéric Guérin ; entraîneur-adjoint : Entraîneur : Frédéric Guérin ''

Anciennes joueuses

Article connexe

Lien externe
 Ancien site du club d'Istres

Istres
Sport à Istres
Club sportif fondé en 1995
Istres